Михаи́л Евдоки́мович Чувы́рин  (9 сентября 1883, Нижегородская губерния — 14 сентября 1947, Москва) — коммунистический политический и партийный деятель. Член ЦК КП(б) Украины.

Биография 
Родился 9 сентября 1883 года возле станции Моховые горы Нижегородской губернии Российской империи (ныне в Горьковской области) в крестьянской семье.

Член РСДРП с 1903 года.

В 1904 году за активное участие в революционном движении арестован и сослан в Уссурийский край.

С 1918 года по 1921 год работает в партийных органах в Арзамасе. Арзамасский уездный комиссар по военным делам.
С 1922 года по 1923 год — ответственный секретарь Кобелякского уездного комитета КП(б) Украины Полтавской губернии.
С 1923 года по 1924 год — ответственный секретарь Красноградского окружного комитета КП(б) Украины.
С 1924 года — секретарь партийной коллегии и председатель Полтавской губернской контрольной комиссии КП(б) Украины.
С 1924 года по сентябрь 1927 года — ответственный секретарь Криворожского окружного комитета КП(б) Украины. Член Криворожского городского совета 9-го (свидетельство № 18) и 10-го (свидетельство № 52) созывов.

С 16 ноября 1927 года по июнь 1929 года — ответственный секретарь Луганского окружного комитета КП(б) Украины.

С 12 декабря 1925 года по 27 мая 1937 года — член ЦК КП(б) Украины.
С 29 октября 1927 года по 21 октября 1929 года — кандидат в члены Политического бюро ЦК КП(б) Украины.
С 19 декабря 1927 года по 26 июня 1930 года — кандидат в члены ЦК ВКП(б). Возглавлял Всеукраинскую редакцию «Истории фабрик и заводов».

С июня 1929 года по 1932 год — председатель Всеукраинского совета профессиональных союзов (ВУСПС). Входил во Всеукраинскую редакцию «Истории фабрик и заводов».

С 21 ноября 1929 года по 23 мая 1936 года — член Политического бюро ЦК КП(б) Украины.
С 13 июля 1930 года по 10 марта 1939 года — член ЦК ВКП(б).

С 22 июля 1932 года по 19 сентября 1932 года — 1 секретарь Донецкого областного комитета КП(б) Украины.
С 19 сентября 1932 года по март 1933 года — председатель Исполнительного комитета Донецкого областного совета.
В 1933 году — секретарь Донецкого областного комитета КП(б) Украины.

С 1933 года по 1936 год — председатель Всеукраинского Совета профсоюзов.
С 1936 года по 1938 год — председатель ЦК Союза рабочих слаботочной промышленности.
С 1938 года по 1946 год — руководитель Ревизионной группы ВЦСПС.

Умер 14 сентября 1947 года в Москве. Похоронен на .

Семья 
Жена — Чувырина Анастасия Ивановна (1883—1957).

Примечания

Источники 
 
 
 Чувирін Михайло Євдокимович // Політбюро ЦК Компартії України: історія, особи, стосунки (1918—1991) / Лозицький B. C. — : Генеза, 2005. — 368 с. — С. 285. ISBN 966-504-407-9.
 Чувырин Михаил Евдокимович // Руководители центральных органов ВКП(б) в 1934—1939 гг.: справочник / С. Г. Филиппов; [под общ. ред. А. Б. Рогинского]. — : Политическая энциклопедия, 2018. — 719 с. — С. 648. ISBN 978-5-8243-2252-1.
 Чувырин Михаил Евдокимович // Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б). Историко-биографический справочник / Автор-сост. Ю. В. Горячев. — : Граница, 2015. — 1008 с. — С. 951. ISBN 978-5-94961-778-0.

Ссылки 
 Чувырин Михаил Евдокимович.

Персоналии:Донецк
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Члены ЦК КПСС
Первые секретари Криворожского окружкома КП(б) Украины
Первые секретари Донецкого обкома КП Украины
Члены Политбюро ЦК КП Украины
Члены РСДРП
Кандидаты в члены Политбюро ЦК КП Украины
Профсоюзные деятели СССР
Председатели Донецкого облисполкома
Депутаты Криворожского городского совета
Делегаты XVII съезда ВКП(б)